Marga Mulia (Rambang), een plaats in Indonesië
Marga Mulia (Air Rami), een plaats in Indonesië
Marga Mulia (Kikim Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing